Hjortsberga församling kan syfta på:

* Hjortsberga församling, Lunds stift, en tidigare församling i Lunds stift
 Hjortsberga församling, Växjö stift, en tidigare församling i Växjö stift